Мильчаков — фамилия. Известные носители:
 Мильчаков, Александр Иванович (1903—1973) — советский комсомольский, партийный и хозяйственный деятель.
 Мильчаков, Алексей Иванович (1900—1966) — русский поэт, писатель, редактор. Участник Гражданской и Великой Отечественной войны.
 Мильчаков, Алексей Юрьевич (род. 1991) — русский неонацист, основатель ДШРГ «Русич».
 Мильчаков, Владимир Андреевич (1910—1973) — советский писатель, автор приключенских и детективных романов.
 Мильчаков, Дмитрий Сергеевич (род. 1986) — белорусский хоккеист, вратарь ХК «Металлург» (Жлобин) и сборной Беларуси.